John Wrottesley je ime več osebnosti.

 John Wrottesley, 1. baron Wrottesley (1771 – 1841), znan kot sir John Wrottesley, 9. baronet, britanski general in član parlamenta, sin Johna Wrottesleyja, 8. baroneta.
 John Wrottesley, 2. baron Wrottesley (1798 - 1867), angleški astronom.
 sir John Wrottesley, 8. baronet (1744 – 1787), britanski častnik in član parlamenta, oče 1. barona Wrottesleyja